Людвиновка — название населённых пунктов:

Россия 
 Людвиновка — село в Октябрьском районе Оренбургской области.

Украина 
 Людвиновка — бывшее село в Овручском районе Житомирской области.
 Людвиновка — село в Белоцерковском районе Киевской области.
 Людвиновка — село в Вышгородском районе Киевской области.
 Людвиновка — село в Бучанском районе Киевской области.

См. также 

 Малая Людвиновка